Синдром Ван Гога () проявляется, когда больной либо сам себя хирургически оперирует, либо настаивает на определённых операциях. Некоторыми авторами относится не к синдромам, а к психопатологическим симптомам («симптом Ван Гога»).

Клиническая картина 
Основное клиническое проявление синдрома — нанесение себе увечий (самоповреждение в виде обширных порезов или отрезание частей тела) и/или настойчивые требования к медикам произвести хирургические операции.

Синдром Ван Гога может быть обусловлен наличием ипохондрического бреда, импульсивных влечений или галлюцинаций. Встречается при тяжёлом телесном дисморфическом расстройстве или дисморфомании, шизофрении.

История 
Синдром назван по имени всемирно известного нидерландского и французского художника-постимпрессиониста, который якобы страдал этим психическим расстройством и во время обострения болезни произвёл себе ампутацию уха.

По одной из версий, Ван Гог отрезал себе часть уха в момент обострения психического заболевания (в арльской больнице ему был поставлен диагноз «истерическое помрачение сознания на фоне общего делирия»), по другой — это сделал Поль Гоген во время ссоры (дуэли) с Ван Гогом из-за проститутки Рашель), но как бы то ни было, легенда дала привычное название синдрому.

Концепция полихирургической аддикции впервые изложена американским психиатром  в психоаналитическом журнале  в 1934 году, где он описал навязчивое стремление некоторых невротических и психотических пациентов к полихирургии, то есть множественным хирургическим операциям.

См. также 
 Самоповреждение
 Винсент ван Гог
 Синдром навязчивых состояний
 Социофобия

Примечания

Ссылки 
 В поисках утраченного лица
 Синдром Ван Гога, или Чем болел гениальный художник? «АиФ», 29.03.2013.

Ван Гога
Хирургия